Sussex County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sussex County (Delaware)
Sussex County (New Jersey)
Sussex County (Virginia)